Ebadi ist der Familienname folgender Personen:

Ahmad Ebādi (1906–1993), iranischer Setarspieler
Shirin Ebadi (* 1947), iranische Juristin und Menschenrechtsaktivistin